Ойкасы — название населенных пунктов, расположенных в нескольких районах Чувашской Республики:

 Ойкасы —  деревня в Аликовском районе Чувашии
 Ойкасы — деревня в Вурнарском районе Чувашии
 Ойкасы — деревня в составе Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашии
 Ойкасы — деревня в составе Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашии
 Ойкасы — деревня в составе Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашии
 Ойкасы — деревня в Урмарском районе Чувашии
 Ойкасы — деревня в Цивильском районе Чувашии
 Ойкасы — деревня в составе Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашии
 Ойкасы — деревня в составе Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашии
 Ойкасы — деревня в Ядринском районе Чувашии